Jurij Michajlovič Steklov – rivoluzionario, storico e giornalista russo
 Vadim Steklov – calciatore russo
 Vladimir Andreevič Steklov – matematico russo